Ennemis de la série The Legend of Zelda#Saigneur
Saison 1 de La Crim'#Épisode 4: Le Saigneur
Draculito, mon saigneur